Delijan (auch Dilidschan, Delidschan und Dilijan) ist die Bezeichnung für:

 Delijan (Iran), eine Stadt in der Provinz Markazi in Iran
 Dilidschan, eine Stadt in Armenien
 Delijan (Verwaltungsbezirk), Schahrestan in der Provinz Markazi im Iran

Siehe auch
 Sahar Delijani